Jaime de Almeida (1920), calciatore brasiliano
 Jaime de Almeida (1953), calciatore brasiliano